Kontinuum je lahko:

 kontinuum v teoriji množic, kjer predstavlja premico realnih števil ali odgovarjajoče kardinalno število
 linearni kontinuum
 kontinuum v topologiji (neprazni kompaktni metrični prostor)
 domneva kontinuuma, ki pomeni matematično domnevo 
 kardinalnost kontinuuma, ki pomeni kardinalno število, ki predstavlja množico realnih števil